Groff peut désigner :

Informatique 
 GNU troff, la version GNU de roff

Patronyme 

 Bernadette Groff (1959-), maire de Brunstatt dans le Haut-Rhin
 Jonathan Groff (1985-), acteur et chanteur américain
 Lauren Groff (1978-), écrivain américain
 Mike Groff (1961-), pilote automobile américain
 Sarah Groff (1981-), triathlète américaine

Voir aussi 
Stanislav Grof